Szigeti Lajos (1906–1974) ökölvívó, az 1932-es és az 1936-os olimpia versenyzője
 Szigeti Lajos (1944–2012) katonatiszt, hadtörténész, egyetemi tanár

hasonló néven
 Szigeti Lajos Sándor (1951–2009) irodalomtörténész, kritikus